Hofmühle ist der Name folgender Orte:

 Hofmühle (Blaufelden), Wohnplatz in der zentralen Ortsteilgemarkung von Blaufelden, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hofmühle (Geisenhausen), Ortsteil von Geisenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Hofmühle (Gleißenberg), Ortsteil von Gleißenberg, Landkreis Cham, Bayern
 Hofmühle (Höchstädt im Fichtelgebirge), Ortsteil von Höchstädt im Fichtelgebirge, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Hofmühle (Rohrdorf), Ortsteil von Rohrdorf (am Inn), Landkreis Rosenheim, Bayern
 Hofmühle (Schwindegg), Ortsteil von Schwindegg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hofmühle (Stephanskirchen), Ortsteil von Stephanskirchen, Landkreis Rosenheim, Bayern
vormaliger Name des ehemaligen Ortsteiles Vordermühle (Greding), Landkreis Roth, Bayern

 Hofmühle (Gemeinde Arbesbach), Ortslage in Arbesbach, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Hofmühle (Gemeinde Drosendorf-Zissersdorf), Ortslage in Drosendorf-Zissersdorf, Bezirk Horn, Niederösterreich
 Hofmühle (Gemeinde Groß Sankt Florian), Ortsteil von Groß Sankt Florian, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Hofmühle (Gemeinde Kirchbach-Zerlach), Ortslage in Kirchbach-Zerlach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Hofmühle (Gemeinde Thannhausen), Ortsteil von Thannhausen, Bezirk Weiz, Steiermark

Siehe auch:
 Hofmühle (Dresden)
 Museum Hofmühle
 Alte Hofmühle
 Privatbrauerei Hofmühl